Садовщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Садовщина — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Садовщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Садовщина — деревня в Мядельском районе Минской области.